Сезон 2017/18 е 114-ият сезон в историята на Реал Мадрид и 87-рият пореден сезон в Примера дивисион. Той обхваща периода от 1 юли 2017 г. до 30 юни 2018 г. Отборът ще се състезава за рекордната 34-та титла в Испания, 13 титла в Шампионската лига, който сезон е 21-ви пореден в този му формат. Реал Мадрид също така ще започне надпреварата и за Купата на Испания от 1/16 финалите, когато стартират участието си и всички останали отбори от Примера дивисион. През същия този сезон ще вземе участие и във финала за Суперкупата на УЕФА като носител на Шампионската лига от предишният сезон и за Световното клубно първенство през декември 2017 година.

Преглед на сезона

Класиране

Настоящ състав

Нови 

Общо разходи: €

Напуснали 

Общо приходи: € 7 милиона
Загуби:  €<noinclude>

Примера дивисион 
Общият брой кръгове през сезона са 38.

Първи полусезон 
 Включва мачове в периода от 20 август 2017 г. до 9 януари 2018 г.

Втори полусезон 
 Включва мачове в периода от 21 януари 2018 г. до юни 2018 г.

Шампионска лига

Групова фаза 
 Включва мачове в периода от септември 2017 г. до декември 2017 г.

 Последна промяна: 6 декември 2017

Осминафинал 
 Първият мач е на 14 февруари 2018, а реваншът на 6 март 2018

Четвъртфинал 
 Първият мач ще е на 3 април 2018, а реваншът на 11 април 2018

Полуфинал 
 Първият мач ще е на 25 април 2018, а реваншът на 1 май 2018.

Финал

Купа на Испания 
Реал Мадрид ще започне надпреварата за Купата на Краля през сезон 2016/17 от 1/16 финалите.

1/16 финали

1/8 финали

1/4 финали

Суперкупа на Испания

Суперкупа на Европа 
Финала ще се проведе на 8 август 2017 г. в Скопие, Македония.

Световно клубно първенство 
Реал Мадрид стартира участието си в турнира от 1/2 финалите, а мачовете се играят през декември 2017 г.

Полуфинал

Финал

Приятелски срещи

Статистика 
 Включва статистика на голмайсторите и асистенциите през настоящия сезон във всички турнири.

Голмайстори 

Последна промяна: 26 май 2018
 1Други турнири включват Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство

Хеттрик 

 Кристиано Роналдо има 42 хеттрика с екипа Реал Мадрид
 Гарет Бейл има 3 хеттрик с екипа Реал Мадрид
 1Други турнири включват Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство
 Последна промяна: 26 май 2018

Асистенции 

Последна промяна: 26 май 2018
 1Други турнири включват Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на клуба
 Официален фен сайт за България

Бележки 
* Всички срещи са в българско часово време

Футболни отбори през сезон 2017/18
Реал Мадрид сезони